Beckwourth steht für:
 James P. Beckwourth (1800–1866), amerikanischer Trapper, Pelzhändler, Indianer-Häuptling, Soldat, Gastwirt und Händler
 Beckwourth Pass, ein Gebirgspass in der kalifornischen Sierra Nevada, entdeckt von James P. Beckwourth
 Beckwourth Trail, eine historische Straße über den Pass in die kalifornischen Goldfelder, angelegt von James P. Beckwourth
 Beckwourth (Kalifornien), ein Ort westlich des Passes, hervorgegangen aus der Ranch von James P. Beckwourth
 Beckwourth Peak (2200 m), ein Berg nahe dem Ort Beckwourth